Rádio Gaúcha Zona Sul é uma estação de rádio brasileira com concessão e sede em Rio Grande e estúdios em Pelotas, RS. Pertence ao Grupo RBS e opera na frequência 102,1 MHz FM.

Instalações 
A Gaúcha Zona Sul tem estúdios e equipes técnicas e de reportagem em Pelotas e Rio Grande. Na primeira, há o principal, e na segunda, está localizada um menor, assim como a torre de transmissão e a administração da emissora.

Implantação da Rádio Gaúcha Zona Sul
O Grupo RBS anunciou, por meio dos integrantes do Bate-Bola da TVCOM, a implantação da Rádio Gaúcha Zona Sul em 102,1. Com isso, haveria um aumento de potência da emissora e a extinção da Atlântida Rio Grande, porém sem impacto na cobertura, uma vez que Rio Grande, São José do Norte e o balneário do Cassino também podem captar com total facilidade a Atlântida Pelotas 95,3. Após o anúncio pela TV, foi confirmada a data da mudança: 1º de junho, poucos dias antes da Copa do Mundo FIFA de 2014, que foi coberta pela rede liderada pelas frequências FM 93,7 e AM 600 de Porto Alegre

A programação produzida na região é composta pelas edições locais do Notícia na Hora Certa, das 9h às 12h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 7h às 12h, pela edição local do Gaúcha Hoje de segunda à sábado das 7h às 8h e pela parte local do Chamada Geral 1ª Edição, das 11h30 às 12h.

Equipe
 Frederico Feijó - repórter
 Felipe Backes - repórter
 João Vitor Moraes - operador

Ver também 
 Grupo RBS
 Rádio Gaúcha
 RBS TV Pelotas
 RBS TV Rio Grande

Ligações externas 
 

Subsidiárias do Grupo RBS
Gaúcha Zona Sul
Gaucha Zona Sul
Estações de rádio fundadas em 2014
Fundações no Rio Grande do Sul em 2014